Geria kan syfta på:

 Geria (släkte) – ett släkte av fjärilar
 Geria (kommun) – en kommun i Spanien
 Geria (kommunhuvudort) – kommunens huvudort